Kaddressbook és una aplicació de KDE que permet gestionar els contactes i la seva informació personal.

Característiques 
 Exporta i importa card cap a i del format vCard.
 Usa DCOP, en un futur DBUX per interectuar amb altres aplicacions.
 Es pot integrar amb el Kmail, el Kopete i el Kontact.
 S'hi poden personalitzar els camps i les categories.
 Formata automàticament els noms.
 Té un potent filtre per buscar adreces.
 Pot usar la base de dades LDAP per contenir la informació de la persona.

Descripció 
El KAddressbook és una interfície gràfica per organitzar les adreces i la informació dels contactes: família, companys... S'integra amb KDE permeten la interoperabilitat amb altres aplicacions de KDE, incloent Kmail -- permet amb un clic compondre un mail -- i el missatger Kopete -- mostra l'estat dels nostres contactes

Un contacte es pot classificar en categories personalitzables, com Familia, Amics, Clients...
La majoria d'aquestes categories pot tenir diverses entrades, per exemple: si un contacte té diverses adreces de correu. Les categories dels contactes estan separades en quatre pestanyes i una pestanya per les opcions personalitzables. Les quatre pestanyes són les següents:

Pestanya General 
 Nom
 Rol i organització
 Números de telèfon
 Adreces
 Adreces de correu, pàgina web, blog, adreces de missatgeria instantània...
 Categories

Pestanya de detalls 
 Informació de la feina
 Nick, aniversari, informació personal
 Notes

Pestanya d'opcions de criptografia 
Opcions de criptografia

Pestanya de diversos 
 Informació geogràfica (latitud i longitud)
 Àudio
 Foto
 Logo

Enllaços externs 
 Pàgina web de Kontact
 Un tour pel KAddressBook
 KAddressBook dins del KDE PIM 

KDE